Натуральне число 489
 489 рік до нашої ери
 489 рік нашої ери